Jméno Marie Rumunská nosilo vícero příslušnic rumunské královské rodiny:

 Marie Rumunská (1870–1874) – dcera krále Karla I. a královny Alžběty
 Marie Edinburská (1875–1938) – rumunská královna v letech 1914–1927, manželka krále Ferdinanda I.
 Marie Rumunská (1900–1961) – dcera krále Ferdinanda I. a královny Marie z Edinburghu, jugoslávská královna v letech 1924–1934
 Marie Rumunská (1964) – dcera krále Michala I.